Кубай Юлія Валеріївна — українська письменниця, лауреатка Міжнародного конкурсу «Коронація слова» 2016 року.
 Кубай Данило Вікторович (справжнє прізвище — Кубайчук; 13 вересня 1973, Київ) — український поет та художник.
 Кубай Роман Анатолійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.